Холидеј има више значења:
 Холидеј (Тексас)
 Холидеј (Мисури)